Gavialoidea – klad krokodyli. Według definicji filogenetycznej przedstawionej w 2003 roku przez Christophera Brochu obejmuje wszystkie krokodyle spokrewnione bliżej z gawialem gangesowym niż z krokodylem nilowym lub aligatorem amerykańskim. Wszystkie znane Gavialoidea miały długie pyski, a wiele cech diagnostycznych tej grupy jest związanych z obecnością długiego i wąskiego pyska. Do Gavialoidea może jednak należeć również grupa Tomistominae – co sugerują badania molekularne – której najstarsi przedstawiciele budową przypominali wczesne Crocodyloidea, takie jak Brachyuranochampsa. Najstarszymi znanymi gawialoidami są Thoracosaurus oraz formy pokrewne, żyjące w późnej kredzie i paleocenie. Były one często klasyfikowane w grupie Tomistominae, jednak cechy łączące je z Tomistoma są plezjomorficzne, a analizy filogenetyczne sugerują ich bliższe pokrewieństwo z gawialem.

Współczesny gawial jest zwierzęciem słodkowodnym, jednak szczątki Thoracosaurus i innych wczesnych Gavialoidea są często odnajdowane w osadach morskich, również dowody paleobiogeograficzne sugerują, że przedstawiciele tej grupy byli w stanie przekraczać bariery morskie – potwierdza to późnotrzeciorzędowe południowoamerykańskie skupisko Gavialoidea, których najbliższymi krewnymi są formy afrykańskie i azjatyckie. Ograniczenie Gavialoidea do ekosystemów słodkowodnych wydaje się stosunkowo niedawnym zjawiskiem.

 Kladogram Gavialoidea według Brochu (2003)

Przypisy 

Krokodyle